Энрико Капорали (; 1838—1918) — итальянский философ.

Опубликовал «La Questione sociale del sistema tributano in Italia» (1868). В 1883 Капорали основал оригинальный философский журнал «Nuova Scienza», который редактировался исключительно им самим. Философская система Капорали определяется как обновленная выводами науки смесь пифагорейства с спинозизмом.

Литература 
 

Философы Италии